Гамартин, также известный как туберозный склероз 1 — белок, кодируемый у человека геном TSC1.

Функция 
Этот периферийный мембранный белок известен как супрессор опухоли. Он образует комплекс с TSC2, который регулирует сигнализацию mTORC1 и может быть также вовлечен в везикулярный транспорт и стыковку.

Клиническое значение 
Дефекты в этом гене могут вызвать туберозный склероз в связи с функциональными нарушениями в гамартин-тубериновом комплексе. Дефекты в TSC1 также могут быть причиной фокальной . TSC1 также может быть вовлечен в защиту мозговых нейронов в СА3 области гиппокампа от воздействия инсульта.

Взаимодействия 
TSC1, как было выявлено, взаимодействуют с:

 AKT1,
 NEFL,
 PLK1, и
 TSC2.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гены